Klopfer:
 Gerhard Klopfer
 Heini Klopfer
 Heini-Klopfer-Skiflugschanze